Pitangus är ett fågelsläkte i familjen tyranner inom ordningen tättingar. Släktet omfattar endast två arter med vid utbredning från södra Texas till centrala Argentina:
 Mindre kiskadi (P. lictor)
 Större kiskadi (P. sulphuratus)

Mindre kiskadi placeras ofta som ensam art i släktet Philohydor.

Referenser

Externa länkar

Tyranner
Fågelsläkten